Трумп () — немецкая фамилия.

Известные носители:
  (род. XX век) — немецкий математик.
 Келли Трумп (наст. имя — Николь Хейка; род. 1970) — немецкая порноактриса.
 Трумп, Петер (род. 1950) — немецкий хоккеист (хоккей на траве).
 Трумп, Эрнст (1828—1885) — немецкий ориенталист.

Примечания

См. также 
 Трамп (значения)